Bock Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Bock (ö i Marshallöarna, Rongrik), 
 Bock (ö i Marshallöarna, Ujae), 
 Bock (ö i Marshallöarna, Namu), 
 Bock (ö i Marshallöarna, Ailinglapalap),

USA 

 Bock Island (ö i USA), New York, Saratoga County, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar